Мосейчу́к — українське прізвище, утворене від Мосей — народної форми канонічного імені Мойсей.

Відомі носії 
 Мосейчук Наталя Миколаївна (1971) — телеведуча.
 Мосейчук Юрій Юрійович (1973) — футбольний суддя.

Див. також 
 Мосійчук

Українські прізвища
Прізвища на -ук